

Щодрово — село в гміні Скаршеви Староґардського повіту Поморського воєводства
 Щодрово — село в гміні Косцян Косцянського повіту Великопольського воєводства